Pukinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pukinkari (ö i Satakunta), Raumo, 
 Pukinkari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar